Jukka Koskinen – fiński basista
 Jukka Koskinen – fiński piłkarz